Die Saison 2005 des Volleyball World Grand Prix war die 13. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 24. Juni und endete am 18. Juli. Brasilien gewannen zum fünften Mal den Titel.

Modus 
In der Vorrunde traten zwölf Mannschaften an. In den ersten drei Wochen fanden jeweils drei Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten fünf Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben Gastgeber Japan für die Finalrunde.

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung 

Deutschland spielte mit Andrea Berg, Cornelia Dumler, Christiane Fürst, Christin Gühr, Nadja Jenzewski, Angelina Grün, Olessya Kulakova, Kathy Radzuweit, Julia Schlecht, Corina Ssuschke, Birgit Thumm, Kerstin Tzscherlich und Kathleen Weiß. Trainer war Lee Hee-wan.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 13. bis 18. Juli in Sendai (Japan) ausgetragen.

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2005
World Grand Prix